Rohosetz ist der deutsche Name von 

 Rohozec u Tišnova, Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Rohozec u Žehušic, Gemeinde im Okres Kutná Hora